Пјер-Иг Ербер и Никола Маи су били браниоци титуле, али су поражени у полуфиналу од Фелисијана и Марка Лопеза.

Рохан Бопана и Пабло Куевас су освојили турнир. У финалу су савладали Фелисијана и Марка Лопеза са 6:3, 3:6, [10:4].

Носиоци

Жреб

Завршница

Горња половина

Доња половина

Спољашње везе 
 Главни жреб

Монте Карло мастерс 2017.
Монте Карло мастерс – парови